

Cinema 
 Superchick – titolo originale del film d'azione statunitense del 1973 Colpo grosso al jumbo jet, diretto da Ed Forsyth

Musica 

 Superchick – pseudonimo della cantante statunitense Debra Clinger, da questa utilizzato durante la sua militanza nel gruppo glam Kaptain Kool and the Kongs.
 Superchick – autore di brani dei Massive Attack
 Superchick – gruppo musicale statunitense di rock alternativo